Janez Mencinger (1838-1912) – scrittore sloveno
 Jože Mencinger (1941) – avvocato, economista e politico sloveno
 Tomaž Tom Mencinger (1956) – politico sloveno